Vlier (beek), een beek in de gemeente Deurne (Nederland)
vlier (geslacht) (Sambucus), een geslacht van snelgroeiende heesters of kleine bomen
hommel (muziekinstrument) of vlier, een muziekinstrument